Les Internationaux de France de tennis 2021 se déroulent du 30 mai au  au stade Roland-Garros à Paris. Il s'agit de la  édition du tournoi de tennis professionnel des Internationaux de France de tennis.

Dans le simple dames, alors que la plupart des favorites ont été éliminées précocement (outre la tenante du titre Iga Świątek parvenue jusqu'en quart-de-finale), la  mondiale Anastasia Pavlyuchenkova affronte en finale la  du classement WTA, Barbora Krejčíková, et cette dernière, qui n'avait jusqu'ici jamais dépassé les huitièmes de finale en Grand Chelem, l'emporte en trois sets, succédant pour le tennis tchèque à Hana Mandlikova qui s'était imposée en 1981. La Tchèque réalise même le doublé en s'imposant en double au côté de sa compatriote Kateřina Siniaková, une performance qui n'avait plus été réalisée en Grand Chelem depuis Mary Pierce à Roland-Garros en 2000.

Du côté des hommes, une demi-finale mémorable s'achève sur la victoire en quatre manches de Novak Djokovic sur Rafael Nadal, mettant fin à une série de victoires ininterrompues du joueur espagnol à Roland-Garros depuis 2017 et l'empêchant de viser un quatorzième succès aux Internationaux de France. Nadal concède seulement sa troisième défaite dans le tournoi depuis sa première participation 2005, dans un stade où une statue à son effigie a été inaugurée la même année. En finale, le Serbe,  mondial, remporte ensuite le titre, en battant Stefanos Tsitsipas en cinq manches, après avoir été mené deux sets à zéro. En s'adjugeant son dix-neuvième titre du Grand Chelem et son deuxième à Roland-Garros après 2016, il devient le premier joueur de l'ère open à obtenir au moins deux trophées en simple dans chaque tournoi du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Ce tournoi se déroule à une date normale alors qu'il avait été décalé à début octobre en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Toutefois, les jauges de spectateurs restent très faibles dans les courts. Les qualifications se déroulent à huis clos. Du  au , le complexe accueille  par jour au plus, chaque ERP (établissement recevant du public), au nombre de six en tout (court Philippe-Chatrier, court Suzanne-Lenglen, court Simone-Mathieu, courts 2 à 5, courts 6 à 9 et courts 10 à 14), étant limité à 35 % de sa capacité maximale. À compter du  jusqu'à la fin du tournoi, le court Philippe-Chatrier peut accueillir  et l'accès au stade est conditionné par la présentation d'un pass sanitaire. La jauge de spectateurs sur l’ensemble du stade atteint un maximum de  les 9 et  : la capacité d’accueil de chaque ERP est limitée à 65 % de sa capacité maximale. Le tournoi débute également alors qu’un couvre-feu à  est en vigueur jusqu’au . Il passe à  pour les quatre derniers jours du tournoi.

Avec la construction du toit sur le court Philippe-Chatrier, cette édition est la première à accueillir des sessions de soirée, au nombre d’une par jour. En raison du maintien du couvre-feu à  jusqu’au , neuf des dix sessions de soirée programmées à partir du lundi  sur ce court n’accueillent aucun public.

Pour la deuxième année consécutive, le tournoi des légendes n'est pas organisé, en raison du contexte sanitaire.

Forfaits 
 Chez les hommes
On note les forfaits des Australiens Nick Kyrgios et John Millman, du Britannique Kyle Edmund, des Canadiens Milos Raonic, Vasek Pospisil et Denis Shapovalov, du Croate Borna Ćorić, du Hongrois Attila Balázs et du Suisse Stanislas Wawrinka.

Ils sont respectivement remplacés par Facundo Bagnis, Peter Gojowczyk, Roberto Carballés Baena, Francisco Cerúndolo, Kevin Anderson, Yasutaka Uchiyama, Andrej Martin, João Sousa et Kamil Majchrzak.

 Chez les femmes
On note les forfaits de l'Américaine Alison Riske, de l'Australienne Samantha Stosur, de la Belge Kirsten Flipkens, de la Roumaine Simona Halep, de la Suissesse Jil Teichmann, de la Tchèque Barbora Strýcová et de l'Ukrainienne Dayana Yastremska.

Elles sont respectivement remplacées par Olga Govortsova, Ana Bogdan, Mihaela Buzărnescu, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Clara Tauson et Kateryna Kozlova.

Pendant le tournoi

Simple messieurs 
On note la défaite au premier tour du  mondial Dominic Thiem, finaliste en 2018 et 2019, battu par le  mondial Pablo Andújar alors qu'il menait 2 sets à 0. C'est la première fois que l'Autrichien s'incline dès son entrée en lice à Roland-Garros. L'Espagnol, âgé de 35 ans, bat quant à lui le premier joueur membre du top 5 de sa carrière.

Pour la première fois depuis le début de l'Ère Open, aucun joueur français ne s'est qualifié pour le  de la compétition. Pour rappel, ils étaient 18 sur la ligne de départ. Seulement trois se sont hissés au .

Pour la première fois depuis le début de l'Ère Open, trois Italiens se sont hissés en 1/8 de finale d'un tournoi du Grand Chelem : Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti (qui dispute son premier Majeur) et Jannik Sinner.

Alors qu'il n'a disputé que seulement deux matchs en 2021 (deux défaites à Rome, puis Genève) avant de débarquer à Roland-Garros, Roger Federer parvient à remporter trois matchs consécutifs et se hisser en 1/8 de finale. Cependant, il préfère se retirer du tournoi avant de jouer son match, souhaitant se préserver pour la suite de la saison et son véritable objectif : Wimbledon.

Pour la première fois de sa carrière, Stéfanos Tsitsipás, tête de série , se qualifie en finale d'un Grand Chelem, à l'âge de 22 ans. Il est également le  joueur d'origine grecque à réaliser une telle performance.

Novak Djokovic, qui n’a battu Rafael Nadal à Roland-Garros qu’une seule fois, réussit l’exploit de battre ce dernier, 13 fois champion Porte d'Auteuil et quadruple tenant du titre, en 1/2 finale (3-6, 6-3, 7-6, 6-2). C’est seulement la troisième fois qu’un adversaire de l'Espagnol parvient à l'éliminer sur la terre battue parisienne, après Robin Soderling en 2009, et, déjà, Djokovic en 2015.

Simple dames 
On note l'élimination de 7 des 10 premières têtes de séries avant les huitièmes de finale. Parmi celles marquantes, on note la défaite dès le premier tour de Garbiñe Muguruza, vainqueure en 2016, contre l'Ukrainienne Marta Kostyuk.

Après avoir d'abord refusé de participer aux conférences de presse obligatoires, Naomi Osaka, tête de série numéro deux du tournoi féminin, se retire de la compétition après une victoire au  : elle justifie son retrait sur les réseaux sociaux par une nécessité de « préserver sa santé mentale », déclarant avoir traversé « de longues périodes de dépression ».

Petra Kvitová, tête de série numéro onze du tournoi, est victime d’une mauvaise chute alors qu’elle est à la disposition des médias : elle est contrainte de renoncer à la suite du tournoi qui est un  face à Elena Vesnina.

Double messieurs 
Les premières têtes de série Nikola Mektić et Mate Pavić sont contraints de déclarer forfait en raison d'un test positif au covid-19. Ils sont remplacés par les Espagnols Pablo Andújar et Pedro Martínez. La paire croate est pourtant la plus prolifique sur le circuit cette année. Elle a en effet participé à 8 finales sur 10 tournois disputés, et en a remporté 6 dont les Masters 1000 de Miami et Rome.

Alors qu'ils disputent seulement leur cinquième tournoi ensemble, les Kazakhs Alexander Bublik et Andrey Golubev, qui n'ont jamais remporté le moindre titre en double sur le circuit ATP (le premier en a remporté 3 sur le circuit Challenger, le second 19), parviennent à se qualifier en finale.

Double mixte 
Cette année, le tableau de double mixte ne comprend que 16 équipes contre 32 habituellement, dont deux invitées contre 6 en temps normal.

Les tenants du titre Latisha Chan et Ivan Dodig s'inclinent d'entrée contre Demi Schuurs et Wesley Koolhof.

Juniors 
Chez les garçons, pour la première fois de l'ère Open, quatre Français se qualifient pour le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem : Sean Cuenin, Giovanni Mpetshi-Perricard, Arthur Fils et Luca Van Assche.

Toujours chez les garçons, cette fois-ci en double, Arthur Fils et Giovanni Mpetshi-Perricard dominent la paire Martin Gantz / German Samofalov et deviennent les premiers Français à remporter cette épreuve depuis Benjamin Bonzi et Quentin Halys en 2014.

C'est la première fois de l'ère Open que les épreuves du simple et du double garçon sont remportées par des Français dans une même édition

Lauréats 
En simple messieurs, le Serbe Novak Djokovic s'impose en finale face à Stéfanos Tsitsipás et décroche le  titre de sa carrière en simple, le  dans un tournoi du Grand Chelem, le  à Roland Garros. Cette victoire fait de lui le premier joueur de l'ère Open à remporter deux fois chaque Majeur. Il n'est plus qu'à une seule unité du record de titre en Grand Chelem codétenu par Roger Federer et Rafael Nadal.

En simple dames, la Tchèque Barbora Krejčíková remporte le tournoi en battant en finale Anastasia Pavlyuchenkova. Il s'agit du  titre de sa carrière en simple, le  dans un tournoi du Grand Chelem. Elle n'avait auparavant jamais franchi le cap des 1/8 de finale dans un Majeur (seulement une fois, à Roland Garros en 2020). Elle a d'ailleurs chuté en qualification à quinze reprises au cours de ses vingt participations en Grand Chelem.

En double messieurs, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut s'imposent en finale face à Alexander Bublik et Andrey Golubev alors que les Kazakhs ont servi pourtant pour le match dans le  set. Les deux tricolores remportent ainsi leur  titre à Roland Garros, leur cinquième tournoi du Grand Chelem. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. Jamais une même paire française n'avait remporté deux fois le même tournoi du Grand Chelem, ce qui fait d'elle la meilleure équipe française de double de l'ère Open.

En double dames, Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková dominent Bethanie Mattek-Sands et Iga Świątek en finale. C'est la deuxième fois que la paire tchèque est sacrée en double dames à Paris. Il s'agit de leur troisième tournoi du Grand Chelem ensemble et leur  et  titre respectif dans la discipline. Barbora Krejčíková, également titrée en simple, devient la  joueuse de l'ère Open à réaliser le doublé simple / double à Roland Garros après Billie Jean King (1972), Margaret Smith Court (1973), Chris Evert (1974 et 1975), Virginia Ruzici (1978), Martina Navrátilová (1982 et 1984) et Mary Pierce (2000). Au  siècle, elle est seulement la troisième joueuse à réaliser cette performance tout Majeur confondu après Serena Williams et Venus Williams.

En double mixte, Desirae Krawczyk et Joe Salisbury décrochent leur premier titre ensemble en s'imposant en finale face à Elena Vesnina et Aslan Karatsev. C'est également leur premier titre respectif dans la discipline.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série 

 (Q)

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double garçons

Tableau final

Double filles

Tableau final

Tennis en fauteuil roulant

Simple hommes

Simple dames

Double hommes

Double dames

Simple quads

Double quads

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Internationaux de France de tennis 2021
France
France